Muziek
 Bittersweet (Lamont Dozier), een muziekalbum van Lamont Dozier uit 1979
 Bittersweet (Sugar Minott), een muziekalbum van Sugar Minott uit 1979
 Bitter Sweet (King), een muziekalbum van King uit 1985
 BitterSweet (Stephanie Nakasian), een muziekalbum van Stephanie Nakasian uit 1993
 Bittersweet (Clifford T. Ward), een muziekalbum van Clifford T. Ward uit 1993
 Bittersweet (Jenny Choi), een muziekalbum van Jenny Choi uit 1998
 Bitter Sweet (Casiopea), een muziekalbum van Casiopea uit 2000

Film en televisie
 Bitter Sweet (1933), een film uit 1933
 Bitter Sweet (1940), een film uit 1940
 de Engelse titel van Het bittere kruid (film), een film uit 1985
 Bitter Sweet (2004), een Japanse film uit 2004
 Bittersweet (2008), een Amerikaanse film uit 2008
 Bitter Sweet (televisieserie), een dramaserie uit 2008